Postròj ima dva pomena:
 postroj kot tehnični pojem označuje (večjo) skupino strojev, ki opravljajo skupno funkcijo, na primer elektrarna, rafinerija in podobno.
 postroj kot vojaški pojem označuje razporeditev enot, bodisi na zbornem mestu, ali v funkcionalni razporeditvi za pohod, obrambo in podobno.